"Sant'Alessio" pode ser:
 Sant'Alessio Siculo, comuna italiana da Sicília
 Sant'Alessio con Vialone, comuna italiana da Lombardia
 Sant'Alessio in Aspromonte, comuna italiana da Calábria

Desambiguações de topônimos